Het seizoen 1996/97 was het twaalfde seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Dit was het eerste seizoen waarbij er geen systeem meer was van promotie en degradatie. Alle 16 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden dus op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SP Libertas werd in de derde ronde van deze nacompetitie uitgeschakeld. SS Folgore/Falciano won de finale en pakte zijn eerste landstitel.

Competitie-opzet 
De 16 clubs werden willekeurig verdeeld in twee competities. De clubs speelde tegen elkaar een volledige competitie, waarbij zowel uit als thuis gespeeld werd. Halverwege de competitie, speelde de clubs een halve competitie tegen de clubs uit de andere competitie. Hierbij speelde elke club in principe vier thuis en vier uit wedstrijden.

Nadat deze competities waren gespeeld, volgde voor de beste drie clubs van elke competitie een Play-off systeem. Bij deze play-off wedstrijden kwam het er op neer, zodra je twee wedstrijden erin had verloren je pas was uitgeschakeld (met uitzondering van de finale). Zo kon het zijn dat een club die de 1e play-off wedstrijd had verloren, toch nog kampioen kon worden.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen 

* De wedstrijd SS Virtus - SS Marata werd omgezet in een reglementaire 3-0 doordat SS Marata 4 Italiaanse spelers had opgesteld.

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1996/97